Sharon Fichman e Monica Niculescu erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis ITF Roller Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Johanna Larsson e Jasmin Wöhr che hanno battuto in finale Kristina Barrois e Anna-Lena Grönefeld 7–6(7–2), 6–4.

Teste di serie

 Kristina Barrois /  Anna-Lena Grönefeld (finale)
 Johanna Larsson /  Jasmin Wöhr (campionesse)

 Mervana Jugić-Salkić /  Emma Laine (semifinali) 
 Tatjana Maria /  Yvonne Meusburger (semifinali)

Tabellone

Note 
 

ITF Roller Open 2011